Zdzisław Dudzik (1921-1992) – szopkarz krakowski, rekwizytor teatralny
 Zdzisław Dudzik (1930-1984) – polski pilot sportowy, trener kadry narodowej